Бъзъ̀н е село в Северна България. То се намира в община Русе, област Русе.

География 
Село Бъзън се намира на 17 км югооизточно от гр. Русе. Разстоянието до столицата е 325.173 км. Площта на землището на селото е 26.856 км2 (НСИ). С указ на президента Георги Първанов бяха утвърдени нови граници на общините Русе и Ветово и с. Бъзън от Община Ветово премина към община Русе.

История 
При избухването на Балканската война в 1912 година 3 души от Бъзън са доброволци в Македоно-одринското опълчение.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Бележки 

Села в област Русе
Населени места в община Русе